Als Innenstadttunnel wird in Verkehrssystemen mit mehreren Tunneln derjenige bezeichnet, der unter der Innenstadt verläuft.

 Innenstadttunnel (Stadtbahn Düsseldorf)
 Innenstadttunnel (Stadtbahn Köln)